In 2009 werd het 89ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 21 januari tot 19 april. De competitie werd in twee fases gespeeld, de finale zou gespeeld worden op 26 april en 3 mei, maar omdat Internacional beide fases won was de finale overbodig. Dit jaar werd ook een Campeonato do Interior gespeeld, voor clubs buiten de grote stad Porto Alegre, hier werd Ypiranga kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Campeonato do Interior

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2009